Ghost kan syfta på:

 Ghost – en amerikansk film från 1990.
 Ghost (musikgrupp) – svensk hårdrocksgrupp
 Ghost (datorprogram) – ett datorprogram för att göra en avbild av hårddisken.
 Ghost (sång) – en låt av Jamie-Lee Kriewitz.
 Starcraft: Ghost – en tredjepersonsskjutare under utveckling av Blizzard Entertainment